Příjmení Schovánek nosí více významných osobností:

 Antonín Schovánek (1???–1870) – rakouský právník a politik české národnosti
 Emil Schovánek (1885–1947) – český akademický malíř
 Vladimír Schovánek (* 1955) – český politik
 Zdeněk Schovánek (* 1956) – bývalý český fotbalista, záložník

Externí odkazy